A EsSEx é um Estabelecimento de Ensino de formação de grau superior, da Linha de Ensino Militar de Saúde, diretamente subordinado à Diretoria de Educação Superior Militar (DESMil) e tem como missão:

- Formar oficiais do quadro de Médicos, Farmacêuticos e Dentistas do Serviço de Saúde e Enfermeiros e veterinários do Quadro Complementar de oficiais para o serviço ativo do Exército;

- Coordenar os cursos de Pós-Graduação dos Oficiais do Serviço de Saúde, QCO de Enfermagem, Veterinário, Psicologia da Saúde, Subtenentes e Sargentos de Saúde (PROCAP-Sau);

- Contribuir para o desenvolvimento da doutrina militar na área de sua competência;

- Realizar pesquisas na área de sua competência, inclusive, se necessário, com a participação de instituições congêneres;

- Ministrar estágios sobre assuntos peculiares à EsSEx; e

- Realizar concursos para ingresso na Linha de Ensino Militar de Saúde.

História 
A Escola de Saúde do Exército foi criada pelo Decreto Nº 2232 de 06/01/1910, com a denominação de “Escola de Aplicação Médica Militar” e com a finalidade de ministrar conhecimentos básicos, indispensáveis à vida militar, inicialmente aos doutores em Medicina e, logo em seguida, estendido aos farmacêuticos, dentistas e veterinários que ingressavam, mediante concurso, ao Corpo de Saúde do Exército. Estes andamentos eram voltados para a formação militar e para a legislação peculiar da atividade de saúde, complementados pelo treinamento físico e pela equitação.

Inicialmente não pode funcionar por falta de local apropriado, o que somente viria a ocorrer em 31 de dezembro de 1921, pelo Decreto 15230, que criou a "Escola de Aplicação do Serviço de Saúde do Exército", inaugurada em 08 de maio de 1922, com dois cursos: o de Aplicação e o de Aperfeiçoamento.

Sua primeira localização foi nas instalações do Hospital Central do Exército, onde funcionou por vários anos, inicialmente sob orientação da Missão Militar Francesa, e posteriormente localizou-se em auditório situado no Instituto de Biologia do Exército.

Em janeiro de 1985 a Escola ampliou sua área física, incorporando terreno adjacente pertencente ao então Serviço de Veterinária, bem como restaurou grande parte de suas antigas instalações, a fim de proporcionar melhores acomodações aos seus alunos.

Em 1997, seguindo o exemplo das demais forças singulares, ingressou na EsSEx a primeira turma do segmento feminino do Curso de Formação de Oficiais, com repercussão favorável junto à sociedade em geral.

Durante o ano de 2010, quando a Escola completou 100 anos de existência, na transição das transformações por que passa o ensino militar da força terrestre, funcionam na EsSEx os cursos de formação de oficiais médicos, farmacêuticos e dentistas, curso de formação e aperfeiçoamento de sargentos de saúde, cursos de especialização, atualização e capacitação, que funcionam sob a coordenação da EsSEx, com a participação do Hospital Central do Exército (HCE), Odontoclínica Central do Exército (OCEx), Instituto de Biologia do Exército (IBEx) e Organizações Militares de Saúde das Forças Co-irmãs.

A partir do ano de 2011, a EsSEx passa à subordinação da  Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento (DFA)], passando a ministrar apenas o Curso de Formação de Oficiais Médicos e os cursos de Pós-Graduação de todos os militares de saúde.

De acordo com as necessidades da força, são realizados outros cursos, na modalidade de especialização ou de extensão, destinados a oficiais e praças integrantes do Serviço de Saúde.

Dessa forma, a EsSEx vem, por mais de um século, formando, aperfeiçoando e especializando os militares que exercem atividade técnica relacionada com a missão do Serviço de Saúde, contribuindo para operacionalidade da Força Terrestre e mantendo um elevado nível de assistência médica, laboratorial, odontológica e de enfermagem a toda a família militar.

Na História mais recente, temos a ativa participação ativa dos Oficias de Saúde da EsSEx nas Olimpíadas Rio 2016, prestando apoio direto aos 206 países envolvidos. À título de curiosidade, em termos de logística, estas Olimpíadas ficaram atrás apenas da 2ª Guerra Mundial.

Ver também 
 Colégios Militares do Brasil

Ligações externas 
 
Instagram da EsSEx: escoladesaude_eb

Unidades de ensino do Exército Brasileiro
Saude Exercito
Benfica (Rio de Janeiro)